Bozieni se poate referi la:
Localități din România:
Bozieni, Botoșani
Bozieni, Neamț, reședința comunei cu același nume
Bozieni, Prahova
Localități din Republica Moldova:
Bozieni, Hîncești